Serie B i fotboll 1941/1942  var den trettonde säsongen av fotbollsserien Serie B i Italien, och innebar att Bari och Vicenza gick till Serie A 1942/1943.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1941 i Italien
1942 i Italien
Fotbollssäsongen 1941/1942
1941/1942